Ник Левотер Уизерспун (; 20 июля 1950, Гринвуд, Миссисипи — 17 октября 2008, Кантон, Огайо) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне, в 1973 году был выбран на драфте НБА под 13-м номером командой «Кэпитал Буллетс». Позже выступал за команды «Вашингтон Буллетс», «Сиэтл Суперсоникс», «Чикаго Буллз» и «Сан-Диего Клипперс». Всего в НБА провёл 7 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1974). Всего за карьеру в НБА сыграл 453 игры, в которых набрал 4086 очков (в среднем 9,0 за игру), сделал 2232 подбора, 418 передач, 344 перехвата и 145 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Кэпитал Буллетс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Сан-Диего Клипперс»